Хипо-митинг или Митинг вишебојаца Гецис је атлетско такмичење које се одржава сваке године на Месле стадиону у Гецису (Аустрија), у периоду од краја маја до почетка јуна, окупљајући најбоље светске спортисте у дисциплинама вишебоја (десетобоју за мушкарце и седмобоју за жене). Спонзор митинга је -{Hypo Landesbank Vorarlberg}- по којем је и добио име,

Наградни фонд је 100.000 евра годишње.. 
 
Митинг се одржава од 1975. и део је календара купа ИААФ за вишебојце. ИААФ сматра овај митинг као најјачи за вишебојце у сезони.

Неки спортисти су победили на овом митингу неколико пута, као Роман Шебрле из Чешке и Каролина Клифт победници по пет пута узастопно. На митингу су постављена 3 светска рекорда у десетобоју 1980. и 1982. по Дејли Томпсон, а 2001. Роман Шебрле.

Победници

Мушкарци

Жене

Рекорди митинга

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт Хипо митинга

Десетобој
Спорт у Аустрији
Седмобој